Виктория Леонтьевна Мотричко (; род. 10 марта 1989, Одесса, Украинская ССР) — украинская шашистка, международный гроссмейстер.

Чемпионка мира по бразильским шашкам (2007) и по международным шашкам (блиц, 2022), победительница Всемирных интеллектуальных игр 2008 года (русские шашки), неоднократная чемпионка Европы по шашкам-100 (в блице и рапиде), медалистка чемпионатов мира и Европы по шашкам-64 и шашкам-100. Постоянная участница и призёр престижных итоговых турниров года Elite Mind Games. В 2017—2022 годах призёр Кубка мира по международным шашкам в итоговом зачёте.

Спортивная карьера

Шашки-64 
Виктория Мотричко занимается шашками с десяти лет. Первых успехов на международной арене Виктория добилась уже в 12 лет, выиграв в 2001 году чемпионат Европы по шашкам среди мини-кадеток. После этого она выигрывала чемпионат Европы среди девушек каждый год вплоть до 2008 года, иногда за год побеждая в нескольких возрастных группах:
 в 2002 и 2003 годах среди мини-кадеток
 в 2004—2008 годах среди кадеток
 в 2007 и 2008 году среди юниорок
 в 2007 и 2008 году среди девушек в возрасте до 23 лет
Практически параллельно этим европейским успехам развивалась карьера Мотричко на чемпионатах мира:
 2002 год — чемпионка мира среди мини-кадеток
 2003—2005 годы — чемпионка мира среди кадеток
 2006—2008 годы — чемпионка мира среди юниорок

Первый крупный успех среди взрослых был достигнут в 2005 году, когда Мотричко стала чемпионкой Украины на малой доске. В 2005 году Виктория поделила 1—2 места на чемпионате мира по русским шашкам в Днепропетровске, уступив мировую корону представительнице Молдавии Елене Миськовой только по коэффициенту. На следующий год на чемпионате Европы по шашкам среди взрослых она выиграла соревнования по блицу. Наконец, в 2007 году в Нидзице (Польша) она в 18 лет стала чемпионкой мира по бразильским шашкам среди взрослых. Спустя год она снова стала чемпионкой Европы по блицу и первенствовала в турнире по шашкам-64 на I Всемирных интеллектуальных играх в Пекине, победив в финале Миськову. В 2009 году на чемпионате мира по русским шашкам Мотричко завоевала бронзовую медаль, а в 2010 году стала второй на чемпионате Европы по русским шашкам среди взрослых в турнире с классическим контролем времени и во второй раз выиграла чемпионат Украины. Ещё одну «бронзу» чемпионатов мира она завоевала в 2011 году на чемпионате по русским шашкам в Санкт-Петербурге, а через год добавила в копилку наград вторую серебряную медаль чемпионата Европы.

Международные шашки 
Рано добившись успеха в шашках на малой доске, Виктория Мотричко постепенно выдвинулась в число лидеров и в соревнованиях по международным шашкам.

В 2006 году Мотричко стала чемпионкой Украины, в 2008 году завоевала серебряную медаль чемпионата мира среди девушек, а в следующие годы занимала места в верхней половине таблицы на чемпионатах мира и Европы по молниеносным шашкам (Берлин-2009 и Вильнюс-2010), а также на чемпионате Европы 2010 года по международным шашкам с классическим контролем времени, где в турнире по швейцарской системе сумела победить действующую чемпионку мира Дарью Ткаченко.

Осенью 2011 года в Ровно Мотричко впервые в карьере завоевала бронзовую медаль чемпионата мира среди взрослых, уступив россиянкам Тансыккужиной и Ноговицыной и опередив Ткаченко — предыдущую чемпионку мира. На итоговых Всемирных интеллектуальных играх SAWMG 2012 года Мотричко заняла второе место, уступив россиянке Матрёне Ноговицыной.

На чемпионате Европы 2013 года завоевала серебряную медаль в турнире по блицу. На чемпионате мира 2013 по блицу и рапиду завоевала серебряные медали. С 2013 года победы Мотричко в чемпионате Украины по шашкам-100 стали регулярными — она завоёвывала первое место четыре года подряд.

В июне 2014 года в Праге украинская шашистка выиграла чемпионат Европы по быстрым шашкам. На итоговом турнире 2014 года в Пекине (Sport Accord World Mind Games 2014) Мотричко завоевала золото в суперблице и серебряную медаль в рапиде.

2015 год принёс Мотричко командные 1-е и 2-е места на чемпионате мира по блицу и быстрым шашкам соответственно.

2016 год начался с бронзовой медали IMSA Elite Mind Games в Хуайане (Китай). В этот год Виктория отметилась также завоеванием 4 серебряных медалей в составе команды Украины на чемпионате мира в Турции (быстрые и блиц) и командном чемпионате Европы (быстрые и блиц). В составе команды на индивидуальном Чемпионате Европы Виктория получила бронзовую медаль. На первенстве Украины этого года Мотричко стала абсолютной чемпионкой, победив во всех 3 дисциплинах (классика, рапид и блиц).

Постепенно возвращаясь в игровую форму в 2015—2016 годах после рождения дочери, Мотричко начала 2017 год на 10-м месте в рейтинг-листе ФМЖД. В феврале она успешно выступила в открытых турнирах в Каннах (Франция) и Риге, затем заняла первое место среди участниц-женщин на Turkish Open и второе — на турнирах Golden Prague и Polish Open. На чемпионатах Европы по блицу (Канны, февраль) и рапиду (Карпач, Польша, сентябрь) она заняла соответственно 2-е и 3-е место, а в итоговом зачете этапов Кубка мира по результатам 2017 года расположилась на 3-й позиции. 1 октября 2017 года впервые возглавила мировой женский рейтинг-лист в международных шашках. В 2021 году завоевала бронзовую медаль в турнире с классическим контролем времени на чемпионате мира, а год спустя — на чемпионате Европы в Бельгии, где пропустила вперёд полячек Наталью Садовскую и Марту Банковскую только по дополнительным показателям.

С сентября 2018 года выступает в клубном чемпионате Голландии за команду Heijmans Excelsior.

В течение всей карьеры тренером Виктории является Георгий Викторович Подставкин. В юношеские годы консультировали Викторию такие шашечные специалисты как Гаптаренко Анатолий Иванович(шашки-64), Бойко Сергей Михайлович(шашки-64), Кирзнер Игорь Михайлович(шашки-100). С 2016 года активно работает с многократным чемпионом Мира Гантваргом Анатолием Абрамовичем.

Личная жизнь 
С 2014 года замужем за белорусским шашистом Владиславом Сплендером. Воспитывает двух детей: дочь Николь (родилась 25 апреля 2015) и сына Габриэля (28 января 2022)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль в базе турниров Федерации шашек Нидерландов
 Профиль на сайте lidraughts.org

Шашисты Украины
Чемпионы мира по бразильским шашкам
Чемпионы Европы по международным шашкам
Международные гроссмейстеры по шашкам